Степа́н Митрофа́нович Ко́лотов (10 июля 1880, Слободский — 13 марта 1965, Киев) — советский математик, специалист в области начертательной геометрии, автор учебников для вузов. Доктор технических наук (1963), заслуженный деятель науки и техники УССР (1961).

Биография 
Преподавал курс начертательной геометрии в Институте народного хозяйства. Из известных учеников были: И. Ю. Каракис и другие.

Библиография 
 Колотов С. М. Вспомогательное проектирование. — Киев: Гос. изд-во лит-ры по строит. и архитектуре УССР, 1956. — 159 с.
 Колотов С. М. Курс начертательной геометрии. — Киев, 1961.
 Колотов С. М. Вопросы теории изображений: Избранное. — Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1972. — 161 с. (издано посмертно)
 Начертательная геометрия с элементами программирования: Учебник для техн. вузов/ С. М. Колотов, М. Ф. Евстифеев, В. Е. Михайленко и др. — Киев: Вища шк., 1975. — 262 с. (издано посмертно)

Литература 
 Колодуб И. Колотов Степан Митрофанович: Очерки о жизненном пути, научной и педагогической деятельности. — Киев, 2009. — 141 с.

Примечания 

Математики СССР
Авторы научно-популярной литературы